Con il nome comune tetra dalla testa rossa ci si può riferire:
sia al pesce d'acqua dolce tropicale Hemigrammus bleheri;
sia al pesce d'acqua dolce tropicale Hemigrammus rhodostomus.